Національна ліга В 1991—1992 — 45-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став Ажуа.

Регламент 
Згідно регламенту у лізі виступало 10 клубів, що провели між собою по чотири гри. Найкраща четвірка на другому етапі грала у перехідному турнірі з клубами НЛА. Шістка найгірших на другому етапі виявила два клуби, що вибули до першої ліги.

Підсумкова таблиця

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1992    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1991 у швейцарському спорті
1992 у швейцарському спорті